Echidna – księżyc planetoidy 42355 Typhon
 Echidna – rodzaj ryb z rodziny murenowatych
 Echidna – w mitologii greckiej potwór

Zobacz też 
 Echidna aculeata (Echidna hystrix, kolczatka australijska) – gatunek stekowca z rodziny kolczatkowatych
 Knuckles the Echidna – fikcyjna postać ze świata Sonic the Hedgehog